

Persone
 Cahiagijn Ėlbėgdorž (1963) – politico mongolo, Presidente della Mongolia dal giugno 2009 al luglio 2017
 Rinčingijn Ėlbėgdorž (1888-1938) – ex rivoluzionario e politico mongolo